Dussoubs est un patronyme porté notamment par :

 Denis Dussoubs (1818-1851), frère de 
 Marcellin Dussoubs (1815-1856), homme politique français.

Homonymie de patronyme